Темиргое:

 Темиргое — село в Кумторкалинском районе Дагестана.
 Темиргое — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в Дагестане.